Villa Stern ist der Name zweier Landhäuser:
 Villa Stern (Potsdam) und
 Villa Stern (Triest)